Cactus elegans peut faire référence à:
 Cactus elegans Link, un synonyme de Disocactus phyllanthoides, une espèce (Cactoideae, Hylocereeae) trouvée au Mexique
 Cactus elegans (DC.) Kuntze, un synonyme de Mammillaria geminispina, une espèce (Cactoideae, Cacteae) trouvée au Mexique

Homonymie de taxons en biologie
Synonyme d'espèce de Cactaceae (nom scientifique)